Fulin ist mehrdeutig. Es steht:

 für eine paläolithische Kultur Chinas, siehe Fulin-Kultur;
 für die Großgemeinde Fulin (富林镇) im Kreis Hanyuan der Stadt Ya'an in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Fulin (Hanyuan);
 für die Gemeinde Fulin (富林乡) im Kreis Tonghe der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Fulin (Tonghe);
 für das Dorf Fulin (伏林村) der Großgemeinde Shuangqiao im Kreis Wuming der Stadt Nanning im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Fulin (Shuangqiao).